Луј IV Прекоморски (; 920—10. септембар 954) је био краљ Француске (936—954).

Син је Карла III Простог и имао је само три године, када су племићи збацили 922. његова оца са власти и поставили Робера I Француског за краља. Карло III Прости се није мирио са тим да је свргнут, па је против узурпатора кренуо са војском. У тој бици Карло III Прости је поражен. Пошто је у бици страдао Робер I Француски нови краљ постаје 923. Рудолф Бургундијски.

Карло III Прости је и даље представљао опасност, па га на превару хватају и затварају. Млади Луј IV је побегао са мајком на сигурно у Енглеску, па одатле и добија надимак „прекоморски“. Карло III Прости је умро у затвору 929. године.

Рудолф Бургундијски је владао до 936, када племство под вођством Игоа Великог позива Луја IV да дође у Француску и преузме власт. Луј IV Прекоморски је крунисан у Лаону 19. јунa 936. године. Његов суверенитет је био веома ограничен. Покушавао је да добије признање и ауторитет од феудалног племства и зато је непрекидно био у сукобу са њима. Посебно се сукобљавао са моћним грофом Париза Игом Великим.

Током 939. сукобљава се са Отоном Великим око Лорене. Током побуне племића против Отона, војвода од Лорене је побегао француском краљу. Касније након једне завере и Отонов брат бежи у Француску. Отон се удружио са Игом Великим против француског краља и напао Француску својом војском. Отон Велики се повукао из Француске, тек кад је Луј IV признао Лорену немачким поседом. Помирили су се 941, па Луј IV жени Отонову сестру.

Пао је са коња и умро је 10. септембра 954. године.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 921.
Умрли 954.
Каролинзи
Француски краљеви
Владари у Европи у X веку